Koregaon kan syfta på följande platser:

Indien 

 Koregaon (ort i Indien, Pune Division), Maharashtra, 
 Koregaon (ort i Indien, Satara Division), Maharashtra, 

Robotskapade Indienförgreningar